Rallis () är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Dimitrios Rallis (1844–1922), grekisk regeringschef
 Georgios Rallis (1918–2006), grekisk regeringschef
 Ioannis Rallis (1878–1946), grekisk regeringschef

Grekiska efternamn